

Монткалм — селище, штат Нью-Гемпшир
 Монткалм — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія